Garry Roberts (nascido Garrick Roberts; Dublin, 16 de junho de 1954 - 9 de novembro de 2022) foi o guitarrista da banda irlandesa The Boomtown Rats, formada em 1976.

Junto a Johnny Finges (Moylett) decidiu formar uma banda e recrutaram os outros quatro membros, Pete Briquete (baixo), Gerry Cott (guitarra), Simon Crowe (bateria) e o vocalista Bob Geldof.

Biografia 
O pai de Garry, Rex Roberts, havia sido baixista da banda "Melodists" nos anos 1940; quando criança ele fora enviado para internatos por transgressões e numa delas se interessou pela música, até que seus pais lhe deram uma guitarra, instrumento com o qual logo se identificou.

Fora ele quem convidara Geldof para assistir a um ensaio da banda e ele, que seria o vocalista, acabou cedendo lugar para o amigo; quando este decidiu fazer a carreira solo Garry passou a realizar outros trabalhos, como engenheiro de som da banda Simply Red e outras atividades menores no meio artístico.

Quase foi assassinado em Londres, após o que trabalhou como "consultor financeiro" por quinze anos, e depois engenheiro de aquecimento central, atividades que o afastaram do meio musical.

Guitarristas da Irlanda
Naturais de Dublin